Ndebele bezeichnet:
 Makhaola Ndebele, Schauspieler
 Njabulo Ndebele (* 1948), südafrikanischer Schriftsteller und Akademiker

 Zwei Bantu-Völker im südlichen Afrika:
 Ndebele (Simbabwe)
 Ndebele (Südafrika)

 Die Sprachen der beiden Völker („isiNdebele“):
 Nord-Ndebele, Sprache der simbabwischen Ndebele
 Süd-Ndebele, Sprache der südafrikanischen Ndebele